Metoda elementów skończonych – zaawansowana matematycznie metoda rozwiązywania zagadnień brzegowych
 Manufacturing Execution System – określenie klasy systemów realizacji produkcji
 Ten Typ Mes – polski raper, członek zespołów 2cztery7 i Flexxip